Буряки — название населённых пунктов:

Россия 

 Буряки — деревня в Москаленском районе Омской области, упразднена в 1973 году.

Украина 

 Буряки — село в Бердичевском районе Житомирской области.